Göhlich ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Göhlich (1926–2016), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Ursula B. Göhlich (* 1967), deutsche Paläontologin